Palais universitaire peut faire référence à plusieurs édifices :
 Palais universitaire d'Angers dépendant de l'université catholique de l'Ouest,
 Palais universitaire de Strasbourg dépendant de l'université de Strasbourg,
 Palais universitaire de Rennes, abritant le musée des beaux-arts de Rennes.